Deux équipes cyclistes belges ont successivement eu pour sponsor principal et éponyme la chocolaterie Jacques, entre 2004 et 2007 :
 l'équipe cycliste Chocolade Jacques-Wincor Nixdorf en 2004, anciennement appelée Marlux-Wincor Nixdorf
 l'équipe cycliste Chocolade Jacques-T-Interim en 2005, qui a ensuite pris le nom de Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen en 2006 et 2007.